Een tempel, zie Dakka (Egypte)
Een stad of streek in Bangladesh, zie de doorverwijspagina Dhaka
Een Austronesische taal, gesproken in Indonesië, zie Dakka (taal)